Louis Spencer, né le , vicomte Althorp et héritier de la famille Spencer, est une personnalité et un aristocrate britannique.

Biographie

Famille 
Louis Spencer est né dans le quartier huppé de Westminster à Londres. Il est le quatrième enfant et fils aîné de Charles,  comte Spencer, et de Victoria Lockwood.
Petit-fils d’Edward Spencer,  comte Spencer, il est le neveu de Diana, princesse de Galles, et le cousin germain des princes William et Harry.

Il est l’héritier présomptif de la pairie Spencer.

Les lois de primogéniture masculine britanniques l'imposent comme futur comte Spencer, au détriment de sa sœur aînée, lady Kitty.

Louis Spencer a trois sœurs ainsi qu’un demi-frère et deux demi-sœurs bénéficiant, pour ses sœurs et demi-sœurs du titre de lady et pour son demi-frère, en tant que cadet, du titre dhonourable''.

 Scolarité 
Lord Althorp était élève au collège diocésain de la ville du Cap ainsi qu’à l'université d'Édimbourg, où il a poursuivi des études en littérature.

 Titre 
 depuis le  :''' Louis Spencer, vicomte Althorp

Ascendance

Références 

Naissance en mars 1994
Étudiant de l'université d'Édimbourg
Louis